Baize – affluente di sinistra dell'Orne, nel dipartimento dell'Orne
 Baize – affluente di destra dell'Orne, nel dipartimento dell'Orne e del Calvados
 Paul Baize (1901-1995) – pediatra e astronomo amatoriale francese
 1591 Baize – asteroide della fascia principale